Тугај Керимоглу (; 24. август 1970) бивши је турски фудбалер који је играо на позицији везног играча.

Каријеру је почео у Галатасарају чију прошао омладинску школу. Одиграо је преко 400 утакмица у свим такмичењима, а потом прешао у Рејнџерс где је играо једну и по сезону. Године 2001. је прешао у Блекберн где је играо 8 сезона и у којем је завршио каријеру.

За репрезентацију Турске одиграо је 94 утакмице и постигао два гола.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Трофеји

Клупски 
Галатасарај
 Суперлига Турске: 1987/88, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1998/99.
 Куп Турске: 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1998/99.
 Суперкуп Турске: 1988, 1991, 1993, 1996, 1997.
Рејнџерс
 Премијершип: 1999/00.
 Куп Шкотске: 1999/00.
Блекберн роверси
 Енглески Лига куп: 2001/02.

Репрезентативни 
Турска до 21
 Медитеранске игре: 1993.

Индивидуални 
 Играч године Блекберна: 2001/02.

Извори

Спољашње везе 
 
 
 
 

Рођени 1970.
Турски фудбалери
Турски фудбалски репрезентативци
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Галатасараја
Фудбалери Рејнџерса
Фудбалери Блекберн роверса
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери на Европском првенству 1996.
Фудбалери на Европском првенству 2000.
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Турски фудбалски тренери